Гу́пер () — прізвище англійського походження, пов'язане із родом заняття. Воно походить від стародавньої назви професії людини, яка брала участь у виготовленні бочок, встановлюючи дерев'яний або металевий обруч () на бочку.

Відомі носії:
 Гаррі Гупер (; 1933—2020) — англійський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Гері Гупер (; 1988) — англійський футболіст, нападник.
 Девід Вінсент Гупер (; 1915—1998) — британський шахіст і письменник.
 Ліндон Гупер (, 1966) — канадський футболіст гаянського походження.
  (; 1963) — британський продюсер, автор пісень і звукорежисер.
 Ніколас Гупер (; 1952) — британський кіно- та телекомпозитор.
 Пітер Гупер (; 1933—2011) — англійський футболіст, лівий відтягнутий нападник.
 Том Гупер (; 1972) — британський кінорежисер.
 Тоуб Гупер (; 1943) — американський режисер.

Примітки